Bond Creek ist der Name folgender

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Bond Creek (Alaska), im Valdez-Cordova (Census Area) County
 Bond Creek (Arkansas), im Columbia County
 Bond Creek (Idaho), im Benewah County
 Bond Creek (Illinois), im Monroe County
 Bond Creek (Kalifornien), im Humboldt County
 Bond Creek (Michigan), im Ontonagon County
 Bond Creek (Montana), im Beaverhead County
 Bond Creek (New York), im Washington County
 Bond Creek (North Carolina), im Beaufort County
 Bond Creek (Oregon), im Douglas County
 Bond Creek (South Carolina), im Anderson County
 Bond Creek (Tennessee), im Madison County
 Bond Creek (Wyoming), im Crook County